Бернард Потоцький — староста, ротмістр.
 Бернард Потоцький — перший чоловік Анни Журавинської.

Потоцькі